7858 Bolotov
 Valerij Bolotov, politico della Repubblica Popolare di Lugansk